Herbermann ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles George Herbermann (1840–1916), US-amerikanischer Dozent und Schriftsteller deutscher Herkunft 
 Clemens Herbermann (1910–1987), deutscher Journalist und Herausgeber 
 Clemens-Peter Herbermann (1941–2011), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Nanda Herbermann (1903–1979), deutsche Autorin und Kritikerin des NS-Regimes